Ernst peut faire référence à :

Patronyme 

 Antoine Ernst (1796-1841), homme politique belge ;
 Britta Ernst (1961-), femme politique allemande, épouse du chancelier Olaf Scholz ;
 Camille Ernst (1900-1983), haut fonctionnaire français ;
 Christoph Ernst (1958-), écrivain allemand ;
 Damien Ernst (1975-), ingénieur en électromécanique belge ;
 Edzard Ernst (1948-), médecin allemand, professeur de médecine complémentaire ;
 Fabian Ernst (1979-), footballeur allemand ;
 Gianina Ernst (1998-), sauteuse à ski germano-suisse ;
 Heinrich Wilhelm Ernst (1812–1865), violoniste et compositeur ;
 Johanna Ernst (1992-), grimpeuse autrichienne ;
 Ken Ernst (1918-1985), auteur de bande dessinée américain ;
 Luise Straus-Ernst (1893-1944), journaliste et historienne de l'art allemande ;
 Marlise Ernst-Henrion (1914-2011), juriste belge ;
 Max Ernst (1891-1976), peintre allemand des mouvements dada, surréaliste et pataphysique ;
 Ole Ernst (1940-2013), acteur danois ;
 Otto Ernst (1862-1926), poète, auteur dramatique et romancier allemand ;
 Paul Ernst (1899-1985), écrivain américain, auteur de nouvelle et de roman policier, de roman d'horreur et de thriller fantastique ; 
 Paul Ernst (1866-1933), écrivain allemand ;  
 Philipp Ernst (1862-1942), peintre allemand, père de Max Ernst ;
 Priscilla Ernst (1961-), patineuse de vitesse sur piste courte néerlandaise ;
 Richard R. Ernst (1933-2021), chimiste suisse, lauréat du Prix Nobel de chimie en 1991 ;
 Robert Ernst (1898-1980), maire de Strasbourg sous l'annexion de l'Alsace par le  Reich ;
 Rudolf Ernst (1854-1932), peintre orientaliste autrichien ; 
  ;  
 Serge Ernst (1954-), belge, auteur de BD dans le journal Spirou ;
 Uwe Ernst (1947-), peintre allemand ;
 William Gordon Ernst (1897-1939), homme politique canadien de la Nouvelle-Écosse.

Toponyme 

 Ernst, municipalité allemande située dans le land de Rhénanie-Palatinat.